Spintheriini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Gêneros 
 Anastetha
 Spintheria

Spintheriini
Tribos de cerambicídeos